

Geografia 
Iorque — cidade de Inglaterra
Península do Cabo York — na Austrália
York (Pensilvânia) — cidade dos Estados Unidos

Outros usos 
Yorkshire terrier — raça de cão

Desambiguações de topônimos